De Sade márki francia író, filozófus
 Sade Adu nigériai–brit dalszerző, jazz- és pop-énekesnő
 Sade márki, Benoît Jacquot filmje
 Sade, angol R&B együttes

Hasonló címek: 
 Sade márki játékai (2000), Philip Kaufman filmje
 Marat/Sade (1963), Peter Weiss német drámaíró színműve (teljes cím: Jean-Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják de Sade úr betanításában)